O Rio Mislea Seacă é um rio afluente do Rio Mislea, na Romênia.

Rios da Roménia